An der 22. Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die vom 13. bis 30. Januar 2011 in Schweden ausgetragen wurde, beteiligten sich 24 Mannschaften. In dieser Liste werden der Kader der spanischen Mannschaft sowie die Einsätze, die erzielten Tore und die über die Spieler verhängten Strafen dargestellt.
Der folgende Mannschaftskader wurde von der IHF bekannt gegeben:

Legende 
Die sogenannten erweiterten Mannschaftskader umfassen bis zu 28 Spieler. Aus diesen werden nur 16 Spieler für die Weltmeisterschaft tatsächlich aufgestellt; während des Turniers können Spieler aus dem erweiterten Kader als Ersatz für Verletzte nachnominiert werden.

Die Zahlen (Länderspiele/Tore) im vorderen Teil der Tabellen sind die Angaben vor Beginn der Weltmeisterschaft.

Betreuer

Spielerkader

Erweiterter Spielerkader 
Niko Mindegía (SDC San Antonio); Isaías Guardiola Villaplana (BM Ciudad Real); Cristian Malmagro Viaña (AG Kopenhagen); Antonio García (BM Granollers); José Manuel Sierra Méndez (BM Valladolid); Jorge Martínez Martínez, Rafael Baena (Antequera 2010); Valero Rivera (HBC Nantes); Carlos Ruesga Pasarín (Ademar León); Víctor Tomás González (FC Barcelona)

Einzelnachweise 

Kader
Handball (Schweden)
Spanische Handballnationalmannschaft
Kaderliste